Ловкий:
 Ловкий — человек искусный, обладающий физической сноровкой или находящий выход из любого положения, хитрый, изворотливый. 
 «Ловкий» — наименование нескольких кораблей российского флота, в различный период времени:
 «Ловкий» — 12-пушечный корвет Балтийского флота России;
 «Ловкий» — эсминец типа «Лейтенант Бураков»;
 «Ловкий» — недостроенный эсминец проекта 7;
 «Ловкий» — советский эсминец, бывший румынский эсминец «Марашти»;
 «Ловкий» — советский эсминец, бывший итальянский эсминец Artigliere;
 «Ловкий» — большой противолодочный корабль проекта 61МЭ.